Servi Sulpici Camerí Cornut I, cònsol el 500 aC 
 Servi Sulpici Camerí Cornut II, cònsol de Roma el 461 aC